

Населені пункти та їхні частини
 Маліняк — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Маліняк — село в гміні Вельбарк Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Маліняк — частина села Баракі-Хотумські в гміні Цеханув Цехановського повіту Мазовецького воєводства

Примітки